Анила Мирза (; род. 8 октября 1974, Фредериксверк Ховедстаден, Дания) — датская певица и участница поп-группы , более известная как Aneela.

Биография 
Анила родилась в датском Фредериксверке в семье мусульман. Её мать — наполовину иранка, наполовину пакистанка, отец — парс. Родители будущей певицы познакомились в Индонезии до переезда в Данию. Её детство прошло в Пакистане и Дании.
В 15 лет Аниле впервые предложили сняться в Пакистанском фильме, но на это родители Анилы не дали согласия; тем не менее, будущая певица не теряла надежд обрести популярность. После школы она окончила Сент-Лоуренский колледж в Лондоне.

Карьера 
Карьера Анилы как певицы началась в 1995 году, когда она стала участницей датской бабблгам-поп-группы , пользовавшейся мировым успехом в конце 1990-х - начале 2000-х годов и продавшей более 4,5 миллионов альбомов. Хитами группы являлись песни из первых двух альбомов Fantastic и Toy Ride, такие как: «Tarzan & Jane», «Best Friend», «The Sailor Song», «Teddy Bear» и «Superstar».

Анила начала сольную карьеру, выпустив первый сольный сингл «Bombay Dreams» в 2004 и «Jande» в 2005. Трек «Say Na Say Na» Анила спела на панджаби для Болливудского фильма . Вместе со шведским певцом иранского происхождения Арашем она исполнила хит «Chori Chori», а также приняла участие в его альбоме «». Анила выступала в шведском фильме «» и перед королевской семьёй Швеции. Она также была продюсером и написала несколько текстов для песен датского певца .

Личная жизнь 
Рост певицы составляет 1,54 м, у нее коричневые волосы и глаза. Помимо пения, Анила увлекается дизайном одежды и изучением боевых искусств.

Имеет гражданства Великобритании, Индии, Пакистана, и Дании.

Анила Мирза вышла замуж и в настоящее время живёт в Лондоне.

Фильмография 

  – 2004
  – 2005  –  саундтрек "Say Na Say Na"

Дискография

Альбомы 
Как участница Toy-Box
 1999 — 
 2001 — 
Сольно
 2006 — Mahi

Синглы

Примечания 

Певцы и певицы Дании
Родившиеся в 1974 году
Родившиеся 8 октября
Родившиеся во Фредериксверке